Leonowa oder Leonova ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Alexandrowna Leonowa (* 1964), russische Basketballspielerin
 Aljona Igorewna Leonowa (* 1990), russische Eiskunstläuferin
 Ekaterina Leonova (* 1987), russische Tänzerin 
 Jelena Rudolfowna Leonowa (* 1973), russische Eiskunstläuferin
 Olha Leonowa (* 1976), ukrainische Wasserspringerin

Siehe auch:
 Leonow